Sezon Ekstraligi białoruskiej rozgrywany na przełomie 2016 i 2017 roku jako 25. sezon rozgrywek o mistrzostwo Białorusi w hokeju na lodzie.

Sezon zasadniczy 
Runda zasadnicza została podzielona na dwie fazy. W pierwszej brali udział wszyscy 12 uczestnicy ligi. W drugiej fazie podzielono tabelę na dwie grupy - mocniejszą i słabszą - obie po sześć drużyn. Łącznie każdy zespół rozegrał po 42 spotkania.

 Tabela

Legenda:L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek      = Awans do fazy play-off

Faza play-off 

Mistrzem Białorusi w 2017 został Nioman Grodno.

Nagrody 
Po zakończeniu sezonu przyznano nagrody indywidualne:
 Najlepszy bramkarz: Wital Trus (Nioman Grodno)
 Najlepszy obrońca: Siergiej Dorofiejew (Nioman Grodno)
 Najlepszy napastnik: Pawieł Bojarczuk (Nioman Grodno)
 Najlepszy młody zawodnik: Andrej Bialewicz (Junost' Mińsk)
 Najbardziej Wartościowy Zawodnik (MVP) w fazie play-off: Pawieł Bojarczuk (Nioman Grodno)
 Najlepszy trener: Siergiej Puszkow (Nioman Grodno)
 Najlepszy sędzia: Uładzimir Naliwajka
 Najlepsza arena: Grodzieńskie Centrum Olimpijskiej Rezerwy w Hokeju na Lodzie

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Hokej na lodzie na Białorusi
2016 w hokeju na lodzie
2017 w hokeju na lodzie
2016 na Białorusi
2017 na Białorusi